Воскамп () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Воскамп, Барт (род. 1968) — бывший нидерландский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Воскамп, Йохан (род. 1984) — нидерландский футболист, нападающий клуба «Валвейк».